Acrocyon riggsi és una espècie de marsupial sud-americà extint que visqué durant el Miocè mitjà. Se n'han trobat fòssils a Bolívia.

Referències 

Borhiènids
Metateris del Miocè